Belladère kan syfta på:

Haiti 

 Belladère (kommun), Centre, 
 Belladère (ort), Centre,